Salge ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Salge (1872–1924), deutscher Pädiater und Hochschullehrer
 Christiane Salge (* 1968), deutsche Kunsthistorikerin
 Ernst Salge (1882–1949), deutscher Jurist und Politiker